Roselt ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Roselt (1915–2000), deutscher Paläobotaniker
 Jens Roselt (* 1968), deutscher Theaterwissenschaftler, Dramatiker und Hochschullehrer